

Patronyme 

 Charles Antoine Génin (1785-1866), homme politique français ;
 François Génin (1803-1856), journaliste et romaniste français ;
 Paul-Agricole Génin (1832-1903), flûtiste et compositeur français ;
 Auguste Génin (1862-1931), industriel, mexicaniste et écrivain français ;
 Martin René Génin (1890-1967), acteur français ;
 Lucien Génin (1894-1953), peintre français ;
 René Génin (1900-1941), compagnon de la Libération ;
 Gaston Génin (1901-1936), aviateur français ;
 Pierre Génin (début XXe siècle), flûtiste en Angleterre ;
 Emmanuelle Génin (1971-), biologiste française ; et
 Raphaël Génin (?), homme politique français.